Челюка́нов — русская фамилия.

Известные носители:
 Челюканов, Валерий Валентинович (род. 1950) — советский и российский учёный и государственный деятель, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
 Челюканов, Дмитрий Васильевич — глава посёлка Алмазный в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
 Челюканов, Геннадий Егорович (1939—2020) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер РСФСР (1974).